

Села:
 Чернявка — Вінницька область, Вінницький район
 Чернявка — Житомирська область, Житомирський район

Села:
 Чернявка — Мінська область, Борисовський район
 Чернявка () — Мінська область, Крупський район

Річки:
 Чернявка — річка у Мінській області
 Чернявка — річка у Вітебській області

Чернявка () — село, Підкарпатське воєводство, Ярославський повіт